Danny Bakker (16 januari 1995), voetballer (ADO Den Haag)
 Danny Bakker (25 januari 1995), voetballer (o.a. Jong Ajax, SC Cambuur en FC Dordrecht)